Шиллинг — многозначный термин.

Денежные единицы 
Шиллинг — общее название ряда западноевропейских монет, а также денежная единица ряда стран XX века:
 Британский шиллинг — денежная единица Великобритании до 1971 года.
 Австрийский шиллинг — денежная единица Австрии до введения Евро.
 Кенийский шиллинг — денежная единица Кении.
 Сомалийский шиллинг — денежная единица Сомали.
 Сомалилендский шиллинг — денежная единица самопровозглашённого государства Сомалиленд.
 Танзанийский шиллинг — денежная единица Танзании.
 Угандийский шиллинг — денежная единица Уганды.
 Шиллинг Ливонского ордена



Топоним 
 Шиллинг — прежнее название села Сосновка в Красноармейском районе Саратовской области.
 Шиллинг — прежнее название села Константиновка в Краснокутском районе Саратовской области.
 Шиллинг — немецкое название села Сосновка в Азовском немецком национальном районе Омской области.

См. также 
 Шиллинги